Брук А́дамс (Brooke Adams):
 Адамс, Брук (род. 1949) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
 Адамс, Брук Николь (род. 1984) — американская модель и рестлер.